charismatisch bezieht sich auf:
 die persönliche Ausstrahlung oder Wirkung eines Sachverhalts, das Charisma
 eine geistige Strömung des Christentums, die Charismatische Bewegung
 eine der drei Idealtypen legitimer Herrschaft nach Max Weber, die Charismatische Herrschaft